Zapoljarnyj – cittadina della Russia europea settentrionale nella penisola di Kola
 Zapoljarnyj – centro abitato nel Circondario autonomo Jamalo-Nenec, Russia
 Zapoljarnyj – città nella Repubblica dei Komi, Russia